Els Horts dels Pins, o Horts dels Pins de la Païssa, és un conjunt d'horts la major part en ús del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Estan situats a la dreta de la Golarda i del Calders (aquest riu es forma just a migdia de la meitat occidental d'aquests horts), a banda i banda de la carretera B-124 i del Pont del Collet, al peu del Camí de la Païssa. Són davant mateix de Monistrol de Calders, al seu nord-oest.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Pins